Die Shōtōkan-Karate-Weltmeisterschaft 2014 (JSKA) in ihrer siebten Auflage fand vom 15. – 18. Mai 2014 in Terni, Italien statt. Weltmeisterschaften finden gemäß den Richtlinien der Japan Shōtōkan Karate Association (JSKA) alle zwei Jahre statt. Die nächste 2016 ist in Namibia geplant.

Medaillenspiegel 

Quelle:

Weblinks 
 Informationen zur WM

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft 2014
Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Umbrien
Sport (Terni)
Karate (Italien)